Хлебный — название географических объектов в России.
Хлебный — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области, ликвидирован в 1978 году.
Хлебный — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Хлебный — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в  Краснокутском районе Саратовской области.
 Хлебный — посёлок в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Хлебный — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г.

 Хлебный — остров архипелага Северная Земля.

См. также 
 Хлебный переулок